Erentrudiskapelle heißen:
 Erentrudiskapelle (Munzingen), Freiburg im Breisgau
 Erentrudiskapelle  Göttweig im Stift in der Wachau, UNESCO-Welterbe
 Erentrudiskapelle (Tuniberg) auf dem Tuniberg beim Kaiserstuhl